Камила Гайкова (; род. 25 сентября 1987 года в Поличке, Чехословакия) — чешская фигуристка, выступавшая в танцах на льду. С партнёром, Давидом Винцоуром, она пятикратная чемпионка Чехии по фигурному катанию. Кроме того, пара дважды побеждала на турнире «Мемориал Павла Романа», дважды была бронзовыми призёрами «Мемориала Ондрея Непелы» и один раз становилась третьими на турнире «Золотой конёк Загреба».

На чемпионатах Европы и мира занимала, преимущественно, невысокие места. Приняли участие в Олимпийских играх в Ванкувере. Лучшее достижение на международной арене десятое место на юниорском чемпионате мира в 2005 году.

Спортивные достижения 
(с Д.Винцоуром)

Ссылки 

 
 Официальный сайт К.Гайковой и Д.Винцоура

Родившиеся в Поличке
Фигуристы Чехии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года